Přestavlky ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Přestavlky u Čerčan, Gemeinde im Okres Benešov 
 Přestavlky u Chrudimi, Gemeinde im Okres Chrudim
 Přestavlky u Dnešic, Gemeinde im Okres Plzeň-jih 
 Přestavlky u Přerova, Gemeinde im Okres Přerov
 Přestavlky u Roudnice nad Labem, Gemeinde im Okres Litoměřice 
 Přestavlky, Ortsteil von Borovnice u Potštejna, Okres Rychnov nad Kněžnou 
 Přestavlky, Ortsteil von Horní Kruty, Okres Kolín
 Přestavlky, Ortsteil von Sedlec-Prčice, Okres Benešov
 Přestavlky, Ortsteil von Slapy nad Vltavou, Okres Praha-západ
 Přestavlky, Ortsteil von Tršice, Okres Olomouc
 Přestavlky, Ansiedlung von Mnichovo Hradiště, Okres Mladá Boleslav
 Přestavlky, Wüstung auf den Fluren von Kosice, Okres Hradec Králové

Siehe auch:

 Prestavlky, Gemeinde im Okres Žiar nad Hronom, Slowakei